Franciaország
Morvilliers, település Aube megyében
Morvilliers, település Eure-et-Loir megyében